Staatsgreep in Mali (1968)
 Staatsgreep in Mali (2012)